Церква святої Параскеви — парафія і храм греко-католицької громади Гримайлівського деканату Бучацької єпархії Української греко-католицької церкви в селі Козина Гусятинського району Тернопільської області.

Церква та дзвіниця оголошені пам'ятками архітектури національного значення (охоронні номери 1577/1, 1577/2).

Історія церкви 
Перша церква святої Параскеви с. Козина була будована у 1730 році. Освятив церкву о. Лісенецький. У ті роки парафія с. Козина була дочірньою парафією с. Кокошинці. Архівні джерела констатують, що в роки служіння о. Семена Ляховича «в Козині згоріла стара дерев’яна церква і дзвіниця, а у 1864 р. з дубового дерева була збудована нова церква…». 
 1946—1993 — церква у підпорядкуванні РПЦ.
 1960 — державна влада закрила храм.
 1993 — парафія с. Козина відновила свою діяльність у лоні УГКЦ. Парафія є дочірньою до парафії с. Красне.
 1994 — храм відреставровано. 
При парафії діє братство «Апостольство молитви». Катехизацію проводить священик. Старшим братом парафії є Я. Смолінський, старшою сестрицею — О. Ратич.

Храм є історичною пам’яткою, яка охороняється державою.

Парохи

Примітки

Джерела 
 

Церкви Гусятинського району
Церкви святої Параскеви
Культові споруди, побудовані 1864
1864 у християнстві
Засновані в Україні 1864